Leninistische Jeugd Garde, een Nederlandse jeugdorganisatie gelieerd aan de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij RSAP (1935-1940)
 Liberaal Joodse Gemeente, een religieuze gemeente van liberale joden in Nederland
 de IATA-code van het vliegveld van Lijiang in het zuiden van China